

Personen 
 Antoine-Éléonor-Léon Leclerc de Juigné, Frans aartsbisschop
 Catherine Leclerc du Rosé, Frans actrice
 Charles Leclerc (generaal), Frans generaal
 Charles Leclerc (autocoureur), Monegaskisch autocoureur
 Charles Leclerc-Restiaux, Belgisch architect
 Édouard Leclerc, Frans zakenman
 Fud Leclerc, Belgisch zanger
 Georges-Louis Leclerc de Buffon, Franse bioloog
 Philippe Leclerc de Hauteclocque, Frans generaal

Zaken 
 E.Leclerc, Franse supermarktketen
 Leclerc (champagne), champagnehuis
 Leclerc (tank), Franse tank

Zie ook 
 Leclercq (doorverwijspagina)